Kristian Pedersen og Kristian Petersen har flere betydninger:

 Kristian Pedersen (fodboldspiller) – dansk fodboldspiller
 Kristian Pedersen (politiker) – radikal politiker og landbrugsminister
 Kristian Pedersen (tv-vært) – dansk tv- og radiovært
 Kristian Pedersen Tønder – norsk politiker
 Kristian Petersen (cykelrytter) - dansk cykelrytter
 Kristian Pedersen (gymnast) - dansk gymnast